Itupiranga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itupiranga (ort), Pará, 
 Itupiranga (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar